«Сибиряков» — паровой ледокол, построенный по финскому заказу под названием «Яакарху» (, «Белый медведь»).
После передачи СССР в 1945 году, в счёт репараций, назван в честь ледокольного парохода «Александр Сибиряков»

История судна 

Строился в Голландии по заказу финского правительства на верфи Machinefabriek en Scheepswerf van P.Smit Jr (строительный номер 350). Спущен на воду в 1926 году в Роттердаме. «Яакарху» был одним из первых ледоколов, специально предназначенных для военного флота. На палубе были установлены фундаменты для орудий, перед машинным отделением оборудованы артиллерийские погреба. Корпус разделялся на 8 водонепроницаемых отсеков.

В 1944 году после завершения советско-финской войны (1941-1944 гг.) ледоколы «Яакарху» и «Войма» были переданы СССР. С декабря 1944 года ледоколы были размещены в Ленинграде Капитаном ледокола в 1944 году был Карл Павлович Эгги. Судно занималось проводкой торговых и военных судов на линии Ленинград — Хельсинки. 

24 февраля 1945 года ледоколы «Яакарху» и «Войма» официально передавались СССР, после чего «Яакарху» был переименован в «Сибиряков».

4 февраля 1946 году капитаном ледокола был назначен Борис Николаевич Макаров. Дублером капитана в 1946 г. был назначен Андрей Иванович Койвунен (с 1948 г. капитан-наставник на ледоколе «Сибиряков»).

Весной 1947 года «Сибиряков» участвовал в проводке теплохода «Грибоедов», отправившегося в Бразилию из Лиепаи для изучения полного солнечного затмения 20 мая 1947 года и растительного мира страны. 12 апреля ледокол вывел теплоход «Грибоедов» на буксире с рейда порта Лиепаи и дальше проводил до шведских городов Карлсхамн (14 апреля) и Треллеборга (17 апреля).  

Летом 1947 году «Сибиряков» принимал участие в буксировке судостроительного дока ПД-1 из Калининграда в Баренцево море. В феврале 1949 году Б. Н. Макарова на посту капитана сменил Д. Н. Чухчин. 

В 1953 году «Сибиряков» прошёл модернизацию в Роттердаме, в ходе которой было установлено две радарные антенны и новая надстройка между дымовыми трубами.

В июле 1956 года ледокол «Сибиряков» принимал участие в проводке боевых кораблей из Полярного в порт Провидения ЭОН-66. 21 июля корабли ЭОН-66 в полном составе собралась на рейде Диксона. Кораблям предстоял последний, но самый сложный этап перехода до бухты Провидения, на этом участке ледокол «Сибиряков» изогнул во льдах руль на 25° и ушёл доковаться в Мурманск.

В конце 1960 года в Ленинград прибыли ледоколы «Сибиряков», «Малыгин», «Капитан Белоусов», «Капитан Воронин» с целью проведения пробной зимней навигации - этого времени считается возобновление круглогодичной работы Ленинградского порта.

В июне 1961 года «Сибиряков» принимал участие в начале операции по буксировке трофейного немецкого дока 4М (высота его башен равнялась 16 м, ширина самого дока — 57,5 м, длина 256 м) из Кронштадта (на первом этапе пути проводку осуществляли семь судов во главе с «Сибиряковым»).

16 октября 1972 году судно было списано, а в 1975 году выведено из состава флота и продано на слом в Италию (распилено в городе Ла-Специя).

Список капитанов ледокола «Сибиряков» 
1944 г. — Карл Павлович Эгги

4 февраля 1946 — февраль 1949 гг. — Борис Николаевич Макаров 

февраль 1949 — 1950 гг. — Дмитрий Николаевич Чухчин 

1950 г. — Михаил Яковлевич Сорокин 

31 июля 1950 — 23 февраля 1951 гг. — Борис Николаевич Макаров (2-й раз) 

февраль 1951 — ? — Дмитрий Николаевич Чухчин (2-й раз) 

апрель 1951 — 1953 гг. — Михаил Яковлевич Сорокин (2-й раз)

В кино 
В фильме «Красная палатка» (1969 год) «Сибиряков» «исполнил роль» ледокола «Красин». Сам исторический «Красин» после проведённой 1950-х годах в ГДР модернизации мало напоминал внешним обликом тот ледокол, что в 1928 году помог команде итальянских аэронавтов, потерпевшего крушение дирижабля «Италия».

См. также 
 «Александр Сибиряков» — ледокольный пароход, совершивший первое в истории сквозное плавание по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию. Погиб в бою в 1942 году.
 «Малыгин» («Voima») — ледокол-пароход 1924 года постройки, переданный Финляндией в 1945 году в СССР.

Ссылки 
 Боевые корабли мира
 Ледокол-пароход типа «Сибиряков»

Литература 
 

Ледоколы СССР
Ледоколы Финляндии
Появились в 1926 году
Исчезли в 1975 году
Суда по алфавиту
Появились в 1920-е годы в Финляндии